Porosphaerellopsis är ett släkte av svampar. Porosphaerellopsis ingår i klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Porosphaerellopsis